Batal peut désigner :
 Héros en arabe ;

Personnalités réelles 

 Sabet Al Batal (1953-), un gardien de but égyptien.
 Abdallah al-Battal (?-740), un guerrier musulman.

Personnage de fiction 
 Battal Ghazi est une figure sainte et mythique de l'islam ainsi qu'un guerrier agissant en Anatolie.
Patronyme arabe